«Джим Пигготт Мемориал Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему новичку года Западной хоккейной лиги.

Приз назван в честь Джима Пигготта — основателя клуба WHL «Саскатун Блейдз», одного из первых президентов лиги.

Победители
Синим выделены игроки, также получавшие в этом сезоне трофей «Лучший новичок года CHL».

1 WHL вручал отдельные награды в Восточном и Западном дивизионах.

См. также 
 Лучший новичок года CHL
 Эммс Фэмили Эворд (OHL)
 Кубок RDS (QMJHL)

Ссылки 
 Watts, Jesse, ed. (2013). 2013–14 WHL Media Guide. Western Hockey League. p. 265.

Награды Западной хоккейной лиги